

Населені пункти та їхні частини

 Ястшомб — гміна в Шидловецькому повіті Мазовецького воєводства
 Ястшомб — село в гміні Ястшомб Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Ястшомб — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ястшомб — село в гміні Порай Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Ястшомб — частина села Бядачев у гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки